Munggenast ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Munggenast (1724–1748),  österreichischer Barockbaumeister, Sohn von Joseph Munggenast
 Joseph Munggenast (1680–1741),  österreichischer Barockbaumeister
 Matthias Munggenast (1729–1798), österreichischer Barockbaumeister, Sohn von Joseph Munggenast

Siehe auch:
 Mungenast